Puchar Karaibów 1998 – dziesiąta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonej w Caribbean Football Union, jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Jamajce oraz Trynidadzie i Tobago w dniach 22-31 lipca 1998.

Trynidad i Tobago jako obrońca tytułu oraz gospodarz, jak również Jamajka jako gospodarz, mieli zapewniony udział w turnieju finałowym, a pozostałych uczestników wyłoniono w eliminacjach.

Eliminacje 

Do eliminacji zgłosiły się 22 reprezentacje. Trynidad i Tobago jako obrońca tytułu oraz gospodarz, jak również Jamajka jako gospodarz turnieju zostały zwolnione z obowiązku przechodzenia przez eliminacje.

Grupa 1 

Mecze rozgrywano w Arubie

Źródło:

Grupa 2 

Mecze rozgrywano w Castries, Saint Lucia

Źródło:

Grupa 3 

Mecze rozgrywano w Saint Kitts i Nevis

Źródło:

Grupa 4 

Mecze rozgrywano w Saint John’s, Antigua i Barbuda

Źródło:

Grupa 5 

 wycofały się z eliminacji.

Mecze rozgrywano w Port-au-Prince, Haiti

Źródło:

Grupa 6 

 wycofał się z eliminacji.

Mecze rozgrywano na Kajmanach

Źródło:

Turniej finałowy 

Legenda:

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Puchar Karaibów 1998

JAMAJKA 2. TYTUŁ

Zobacz też 

 Wyniki meczów o Puchar Karaibów

Przypisy